Pittsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pittsville (Maryland)
 Pittsville (Missouri)
 Pittsville (Pennsylvania)
 Pittsville (Virginia)
 Pittsville (Wisconsin)